Mesquita (Minas Gerais) –
 Mesquita (Rio de Janeiro) –

Zobacz też